Александер Вурц () е пилот от Формула 1. Роден е на 15 февруари 1974 г. във Вайдхофен на Тая, Австрия. Баща му Франц Вурц е европейски шампион по раликрос за 1974, 1976 и 1982.

Кариера 
Алекс печели световното първенство за BMX още през 1986. През 1996 става най-младият победител в престижното състезание за издръжливост „24-те часа на Льо Ман“ и през същата година става тестов пилот за Бенетон. Дебютира на 15 юни 1997, когато замества сънародника си Герхард Бергер. Още на третото си състезание успява да стигне до подиума и през следващия сезон е постоянен пилот. През 2001 става тестов пилот на Макларън, защото не може да намери място при водещите отбори.

През 2008 г. е тест пилот на Хонда. През 2009 г. отново е победител в 24-те часа на Льо Ман с тима на Пежо, заедно с Дейвид Брабам и Марк Жене.

Резултати от Формула 1

Външни препратки 
 Страница във f1db

Източници 
 

Австрийски пилоти от Формула 1